El término Prigorodni  puede referirse a:

Prígorodni (Arjánguelsk), localidad del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Prígorodni (Tijoretsk, Krasnodar), localidad del raión de Tijoretsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Prígorodni (Tuapsé, Krasnodar), localidad del raión de Tijoretsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Prígorodni (Ciudad de Krasnodar), localidad de la Ciudad de Krasnodar del krai de Krasnodar, en Rusia.
Prígorodni (Krasnoyarsk), localidad del krai de Krasnoyarsk, en Rusia.
Prígorodni (Gátchina, Leningrado), localidad del raión de Gátchina del óblast de Leningrado, en Rusia.
Prígorodni (Vyborg, Leningrado), localidad del raión de Vyborg del óblast de Leningrado, en Rusia.
Prígorodni (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.